Palermo puede referirse a distintos conceptos:

Lugares 
 la comuna de Palermo y su provincia homónima, ciudad capital de la región de Sicilia, Italia;
  el Unione Sportiva Città di Palermo, club de fútbol de esa comuna;
 el barrio de Palermo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 la estación Palermo del ferrocarril General San Martín de ese país;
 la estación Palermo de la red de subterráneos de esa ciudad;
 Palermo Chico, zona residencial histórica de ese barrio;
 Palermo Viejo (y Palermo Nuevo), zonas históricas de ese barrio;
 Palermo Boulevard,
 Palermo Hollywood,
 Palermo Soho, zonas comerciales de ese barrio;
 Palermo Alto Palermo,
 Palermo Jardín Botánico, supuestos sectores del barrio;
 Club Atlético Palermo, 
 Sportivo Palermo, clubes del barrio;
 Alto Palermo, un centro comercial en ese barrio;
 el barrio Palermo en la ciudad de Montevideo, Uruguay;

en Colombia 
 Palermo, municipio en Huila.
 Palermo, corregimiento de Sitionuevo (Magdalena).
 Palermo, corregimiento de Paipa (Boyacá).

en Estados Unidos 
 Palermo, localidad en el condado de Butte del estado de California;
 Palermo, localidad del condado de Oswego del estado de Nueva York;
 Palermo, localidad en el condado de Waldo del estado de Maine;
 Palermo, localidad en el condado de Mountrail del estado de Dakota del Norte.

Gente 
 Andrew Droz Palermo, director de fotografía y cine estadounidense.
 Ángela María Palermo, presentadora de televisión argentina conodida como Lita de Lázzari.
 Blinky Palermo, pseudonimo del pintor alemán Peter Schwarze.
 Brian Palermo, actor y comediante estadounidense.
 Cayetano Palermo, exjugador de fútbol argentino.
 Johnny Palermo, actor estadounidense.
 Juan Domínguez Palermo, propietario de las tierras sobre las que se alza el barrio, en la Ciudad de Buenos Aires.
 Martín Palermo, exjugador de fútbol argentino.
 Olivia Palermo, socialité neoyorquina.
 Oscar Palermo, pianista argentino.
 Tony Palermo, baterista californiano.
 Vincent Palermo, mafioso estadounidense.

Películas 
 Palermo (Argentina, 1937).
 Palermo Shooting (2008).

Otros 
 El gentilicio palermo/a, persona natural de Palos de la Frontera.
 El asteroide del cinturón de asteroides Palermo.
 La Piedra de Palermo, el mayor fragmento de una losa de piedra negra.
 La Batalla de Palermo.